Jordaens est un patronyme flamand dérive du prénom Jordanus.

Variantes
 , Jordaens
 Jordan, Jordant
 Jordens, Joordens
 Jaerdens
 Jourdin, , , Jourdanne, Jourdant (variantes romanes)
 , Jourden, , Jurdan, 

 
 
 Jacob Jordaens, un peintre flamand (1593 - 1678).

Voir aussi 
 La rue Jacques Jordaens, de la ville de Bruxelles.
(5232) Jordaens, un astéroïde.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand